Монтроз может относиться к:
 Монтроз — город в Шотландии;
 Монтроз — город в штате Колорадо, США.
 Монтроз — город в штате Миннесота, США.
 Монтроз — административно-территориальный округ в штате Колорадо, США.
 Герцог Монтроз (Монтроз, Ангус) — аристократический титул в пэрстве Шотландия, созданный дважды
 Джеймс Грэм, 1-й маркиз Монтроз (1612—1650) — шотландский полководец и государственный деятель.
 Джеймс Грэм, 7-й герцог Монтроз (1907—1992) — британский аристократ и родезийский государственный деятель. министр иностранных дел Родезии (1966—1968).